Carolina Ardohain, ps. „Pampita” (ur. 17 stycznia 1978 w General Acha w prowincji La Pampa) – argentyńska modelka i osobowość telewizji.

Linki zewnętrzne 

 Strona oficjalna 
  

Urodzeni w 1978
Argentyńskie modelki
Osobowości telewizyjne